

Persone 
 Chris Malonga – calciatore della Repubblica del Congo, centrocampista
 Destin Onka Malonga – calciatore della Repubblica del Congo, portiere
 Dominique Malonga – calciatore francese naturalizzato congolese, attaccante
 Elie Rock Malonga – ex calciatore della Repubblica del Congo, centrocampista 
 Eric Moussambani Malonga – nuotatore equatoguineano
 Madeleine Malonga – judoka francese